L'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine (in acronimo: AREPO) è una rete di governi regionali e di associazioni di produttori che operano nel settore dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine, nata a Bordeaux nel 2004. Attualmente la rete conta tra i suoi membri 27 regioni europee , appartenenti a sette paesi, e più di 400 associazioni di produttori, che equivalgono a più del 40% delle indicazioni geografiche europee.
L'AREPO ha l'obiettivo di promuovere e difendere gli interessi dei produttori e dei consumatori delle Regioni europee impegnate nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità.

Gli obiettivi 
L'obiettivo principale perseguito da AREPO è la valorizzazione delle indicazioni geografiche e dei prodotti di qualità come strumenti di sviluppo e di pianificazione territoriale. L'associazione agisce dunque per rafforzare la politica europea sui prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) e a denominazione di origine protetta (DOP) e per garantire che la qualità trovi il suo giusto posto nelle politiche di promozione.
Nei confronti dei produttori l'associazione mira a garantire buone condizioni di reddito, dando priorità ad assicurare una protezione adeguata dei prodotti sul mercato europeo e dei paesi terzi.
Infine, la rete mira a proteggere i consumatori, sostenendo l'importanza di una comunicazione appropriata e una informazione corretta sui prodotti di origine.

Struttura 
L'associazione è composta da un collegio delle regioni dell'Europa produttrici di indicazioni geografiche e da un collegio dei rappresentanti dei produttori che aderiscono a indicazioni geografiche (IGP e DOP). La rete è diretta e animata dal segretario generale, mentre il presidente, che guida il consiglio di amministrazione dell'associazione, viene eletto ogni tre anni (dal 2010 è l'assessore all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Tiberio Rabboni). 
AREPO coordina le attività di lobbying e le relazioni con le istituzioni europee grazie ad un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

Principali ambiti di attività nell'ambito della PAC 
 Riforma della PAC: l'AREPO ha difeso attivamente il concetto di  qualità nella riforma della Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione europea (in vigore nel 2014).
 Politiche di qualità: nell'ambito della discussione sulla politica di qualità dell'Unione europea, AREPO ha difeso la necessità di una migliore protezione ex-officio, principio che prevede l'adozione per gli stati membri di misure necessarie alla tutela delle IG e la designazione di autorità responsabili delle misure di protezione; inoltre, ha sostenuto attivamente il riconoscimento dei prodotti di montagna e la possibilità per i consorzi dei formaggi e dei prosciutti di gestire i volumi di produzione.
 Politica di promozione dei prodotti agricoli: nel corso della riforma della PAC, la Commissione europea ha lanciato un processo di revisione della propria politica di promozione dei prodotti agricoli. In questo ambito AREPO difende l'importanza di indirizzare il sostegno economico e finanziario alla promozione dei prodotti di qualità.
 Prodotti locali: l'AREPO partecipa alla definizione di un segno di riconoscimento europeo per i prodotti locali.

Note

Voci correlate 
 Denominazione di origine protetta
 Indicazione geografica protetta (Unione europea) 
 Politica agricola comune

Collegamenti esterni 
 

Associazioni
Marchi
Prodotti DOP
Standard e certificazioni in Europa